Baruffi ist der Familienname folgender Personen:

 Adelar Baruffi (* 1969), brasilianischer Geistlicher, Erzbischof von Cascavel
 Renato Baruffi (* 1989), brasilianischer Fußballspieler